Eggelingia är ett släkte av orkidéer. Eggelingia ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Eggelingia